Плајитас има више значења:

 Плајитас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Плајитас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику